Мартиняк — українське прізвище.
 Іван Мартиняк ( 1939) — єпископ Української греко-католицької церкви; від 24 травня 1996 до 7 листопада 2015 — митрополит Перемишльсько-Варшавський.
 Мартиняк Ростислав Михайлович ( 1958) — український вчений у галузі контактної механіки та термопружності тіл з поверхневими неоднорідностями.
 Мартиняк Сергій Васильович ( 1971) —  український підприємець і політик, Народний депутат України VII та VIII скликань.

Інше 
 Мартиняк — поселення в общині Церкниця, Регіон Нотрансько-крашка, Словенія.